Cardamomo
Cardamomo-verdadeiro (Elettaria cardamomum)

Géneros vegetais
Aframomum
Amomum
Elettaria

Desambiguação